112-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 5—7 января 2018 года в Центре конькобежного спорта (Коломна, Россия).

Чемпионат проводился в новом формате — на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.

На дистанциях 500, 1000 и 1500 метров предполагалось участие по 24 участников, а на дистанциях 3000 и 5000 метров по 20 участников, при этом на каждой дистанции не более 3-х от страны. В масс-старте по 24 участника, но не более 2-х от страны.

Расписание

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Медали

Общий зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты на дистанциях

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м 
 

* DNF = не закончила дистанцию

* WDR = снялась

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 Final Qualification Ranking Lists for allocation of Quota places for ISU European Championships 2018
 Правила и регламент
 Чемпионат Европы на сайте Центра конькобежного спорта
 Информация о катке Центра конькобежного спорта на сайте Speedskatingnews.info

Международные спортивные соревнования в Коломне
2018
2018 год в конькобежном спорте
конькобежный
Чемпионаты Европы в России
Январь 2018 года
Спорт в России в 2018 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в России